Кубок Луганської  області з футболу — обласні футбольні змагання серед аматорських команд. Проводиться під егідою Федерації футболу Луганської області.

Усі переможці

Див. також 
 Чемпіонат Луганської області з футболу

Примітки

Посилання 
 Візитна картка Федерації футболу Луганської області 
 Кубок Луганской области — FootballFacts.ru  
 Кубок Луганской области по футболу — football.lg.ua  
 Кубок области 2008, Финал.  
 «Краснодонуголь» выиграл Кубок Луганской области по футболу (2009) 
 Команда Анатолия Куксова выиграла Кубок области!  (2011) 
 Обзор областных чемпионатов Украины 2012. Восток  
 Итоги областных чемпионатов Украины 2013. Восток  
 Підсумки обласних чемпіонатів України 2014. Схід 
 «Скіф» — володар Кубка Луганської області з футболу 2021! 

Луганська область
Спорт у Луганській області